Suburban steht für:

 den Randbereich einer Stadt und ihrer Vorstädte betreffend, siehe Suburbanisierung
 Suburban (Zeitschrift), deutsche Fachzeitschrift für Stadtforschung
 Suburban Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Chevrolet Suburban, US-amerikanischer Geländewagen von General Motors (seit 1933)
 DeSoto Suburban, US-amerikanische Limousine der Chrysler Corporation (1946–1954)